XV Чемпионат Азии по лёгкой атлетике — легкоатлетическое соревнование, проходившее в филиппинской столице — городе Манила с 20 по 23 сентября 2003 года. В нём приняли участие спортсмены из 37 стран Азии. На турнире было разыграно 43 комплекта наград.

Призёры

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Ссылки 
Сайт ААА (Asian Athletics Association)

2003
2003 год в лёгкой атлетике
2003 год на Филиппинах
Международные спортивные соревнования в Маниле
Сентябрь 2003 года
лёгкая атлетика
Чемпионаты Азии на Филиппинах